Bradley County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Bradley County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Bradley County (Tennessee) – okres státu Tennessee